Andreï Mironov (1941-1987), acteur russe.
 Andreï Mironov (né en 1975), peintre russe.
 Andreï Mironov (né en 1994), joueur de hockey sur glace russe.